QTE steht als Abkürzung für:
 Quick-Time-Event, eine Zwischensequenz in Video- und Computerspielen
 Rechtweisende Peilung vom Bodensender zum Flugzeug

Abkürzung